Ein Schwenker ist:
 ein Kognakglas, siehe Kognakschwenker, Nosing-Glas
 ein Kameraoperateur
 ein Motorradgespann, bei dem ein Gelenk dem Motorrad ermöglicht, sich wie eine Solomaschine bei Kurvenfahrt zu neigen 
 ein seitlich angebrachter Fahrradanhänger, bei dem ein Gelenk dem Fahrrad ermöglicht, sich bei Kurvenfahrt zu neigen
 ein Mantel, historisch böhmischer Mantel mit Messingknöpfen versehen, wadenlang, war verheirateten Männern vorbehalten
 in der Region Saarland–Pfalz–Hunsrück–Eifel ein Synonym für 
 einen Schwenkgrill
 das darauf zubereitete Fleisch, einen Schwenkbraten
 den Grillmeister, der das Fleisch auf diesem Grill zubereitet

Schwenker ist der Familienname von:
 Burkhard Schwenker (* 1958), deutscher Unternehmensberater
 Hinrich Schwenker (1934–2005), ehemaliger Handballnationalspieler
 Uwe Schwenker (* 1959), ehemaliger Handballnationalspieler und Manager des THW Kiel

Siehe auch:
 Schwenger